Efeu steht für

 Gemeiner Efeu, eine Pflanzenart aus der Gattung Efeu (Hedera)
 Efeu (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Araliengewächse (Araliaceae) 
 Efeu (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik